George Worthington (1813–1871) – amerykański przemysłowiec
 George Allan Worthington (1928–1964) – australijski tenisista